Jméno a příjmení Jan Kalous má více nositelů:

 Jan Kalous (1922–2002) – český fotbalista
 Jan Kalous (historik) (* 1972) – český historik
 Jan Kalous (herec) (1979–2018) – český herec
 Jan Kalous (výtvarník) (1920–1976) – český malíř